Hektik har flere betydninger:
 Hektik (situation) – en hektisk situation
 Hektik (sygdom) – en samling af symptomer